Killian Edwin Virviescas Rojas (Bogotá, 2 de agosto de 1980) é um ex-futebolista colombiano.

Carreira 
Kilian Virviescas representou a Seleção Colombiana de Futebol nas Copa Ouro da CONCACAF de 2003.

Ligações externas
 Perifl de Kilian Virviescas no site do National Football Teams

Nascidos em 1980
Naturais de Bogotá
Futebolistas da Colômbia
Futebolistas do América de Cali
Futebolistas do Real Cartagena
Futebolistas do Club Atlético River Plate
Futebolistas do Club Atlético San Lorenzo de Almagro
Futebolistas do Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
Futebolistas da Associação Desportiva São Caetano
Futebolistas do Club de Deportes La Serena
Futebolistas do Club Deportivo Unión San Felipe
Futebolistas do Club Alianza Lima
Futebolistas do Independiente Santa Fe
Futebolistas do Club Deportes Tolima
Futebolistas da Corporación Deportiva Envigado Fútbol Club
Futebolistas do Patriotas Fútbol Club
Jogadores da Seleção Colombiana de Futebol